Centri abitati del Perù con più di 50.000 abitanti, ordinati in base al censimento del 2007 e con i dati dei due precedenti censimenti, del 1981 e 1993. Per le popolazioni delle aree metropolitane: Aree metropolitane più popolose in Perù.

Lista

Note

Voci correlate 
 Province del Perù
 Regioni del Perù

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Perù